Alfred Baeumler (1887–1968) — filósofo e pedagogo
 Gottfried Bäumler (1921–1945) — oficial
 Hans-Jürgen Bäumler (n. 1942) — patinador artístico
 Heinz Bäumler (1920–1945) — oficial

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã